Sibintang (Sosor Gadong), een plaats in Indonesië
Sibintang (Panton Reu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing